Карло Конти (; ) — популярный итальянский шоумен.

Биография 
Карло Конти родился 13 марта 1961 года во Флоренции. Перед тем как начать успешную карьеру телеведущего, он работает диджеем и ведущим на итальянском радио, сотрудничая с актёром Джорджио Панариелло и режиссёром Леонардо Пьераччиони. 

На общественном телевидении RAI ведёт с 1985 года музыкальную программу Discoring. В 1989 году — комическое шоу «Vernice fresca», которую в дальнейшем переименовывает в «Aria fresca». После шумного успеха комического шоу выступает в роли ведущего на итальянском телевидении RAI представляя ряд передач, в числе которых вечерние игровое шоу «Cocco di mamma», телешоу «Colorado».

Далее идут такие популярные передачи как «In bocca al lupo», «Sanremo Top» и «Miss Italia nel Mondo» — ежегодный конкурс красоты, где Карло Конти — не только ведущий, но и арт-директор. С 2000 года следуют такие известные шоу, как «Millenium», «Domenica In», цикл «50 canzonissime», «I migliori anni» — музыкальное шоу, где помимо выступления известных итальянских и зарубежных певцов, много интересных и содержательных интервью со звёздами кино и театра, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жерар Депардьё, Орнелла Мути, Софи Марсо. В 2011 г. состоялись встречи с такими известными актёрами, как Антонио Бандерас, Дженнифер Белз, Сабрина Ферилли.

С 2006 года Карло Конти каждый вечер ведёт игровое шоу «Eredità», которое невероятно популярно у итальянцев. И делает он это в сопровождении очаровательных помощниц, победительниц конкурсов красоты и представительниц модельного бизнеса — Бенедетта Мацца, Энрика Пинторе, Кристина Буччино, Серена Гвалинетти. Состав 2011—2012 г. — Элеонора Кортини, Франческа Фикера, Людовика Карамис, Лаура Форджа.

Помимо телевидения Карло Конти снимается в фильмах, дублирует мультфильмы, занимается благотворительной деятельностью. А в свободное время любит рыбачить.

Дискография 
Карло Конти записал 3 пластинки: Animali di città (Городские животные) вместе с Леонардо Пьераччиони (1989 г.), Carnevalestro (Новогодний Карнавал), Aria fresca (Свежий воздух) — комическое шоу при участии Джорджио Панариелло. А также «It’s all right, it’s ok — 45 giri».

Фильмография 
 Каннибалы (1995), режиссёр Массимилиано Иаконо
 Лауреаты (1995), режиссёр Леонардо Пьераччиони
 Фейерверк (1997), режиссёр Леонардо Пьераччиони
 Папарацци (1998), режиссёр Нери Паренти
 Люблю тебя на всех языках мира (2005), режиссёр Леонардо Пьераччиони
 Прекрасная жена (2007), режиссёр Леонардо Пьераччиони
 Если так, скажу тебе да (2011), режиссёр Эудженио Капуччо

Книги 
Издательство Mondadori 8 ноября 2011 года выпустило книгу-автобиографию телеведущего. «В этой книге я рассказываю о своём детстве и юношестве, об отношениях с друзьями и людьми, во многом заменившими мне отца, которого я потерял очень рано. Я пишу о моей любви к моему городу Флоренция», — пишет автор.

Премии 
Карло Конти отмечен 11 наградами и ежегодными премиями:
 за лучшую телепрограмму года — 8 премий,
 а лучший мужской персонаж года — 3 премии.

15 июня 2011 года астероиду, который обнаружили 6 сентября 2002 года в обсерватории Кампо Император CINEOS (Список астероидов (78501—78600), дали название 78535 Carloconti (2002 RC109) — в честь Карло Конти.

Ссылки 
 Официальный сайт

Шоумены по алфавиту

Телеведущие Италии
Родившиеся во Флоренции
Родившиеся 13 марта
Телеведущие по алфавиту